Василёво, Васи́лево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Василево — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Василево — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Василёво — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Болгария 
 Василево — село в Добричской области.
 Василёво — село в Ловечской области.

Россия

Архангельская область 
 Василево — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Василево — деревня в Киржачском районе.
 Василево — деревня в Собинском районе.
 Василёво — бывшее село Владимирской губернии, ныне — урочище в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Василёво — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Василёво — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Василево — деревня в Грязовецком районе.
 Василево — деревня в Кирилловском районе.
 Василево — деревня в Сокольском районе.

Ивановская область 
 Василево — деревня в Гаврилово-Посадском районе.
 Василево — деревня в Ивановском районе.
 Василево — деревня в Приволжском районе.
 Василево — деревня в Фурмановском районе.
 Василево — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Василево — деревня в Мосальском районе.
 Василево — деревня в Сухиничском районе.

Костромская область 
 Василево — деревня в Макарьевском районе.

Ленинградская область 
 Василево — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Василево — деревня в Большерогачевском сельском поселении Дмитровского района.
 Василево — деревня в Якотском сельском поселении Дмитровского района.
 Василёво — деревня в Егорьевском районе.
 Василево — деревня в Клинском районе.
 Василёво — деревня в Пушкинском районе.
 Василево — деревня в Раменском районе.
 Василево — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Василёво — название города Чкаловск до 1937 года.

Новгородская область 
 Василево — деревня в Мошенском районе.
 Василёво — деревня в Хвойнинском районе.
 Василёво — деревня в Холмском районе.

Псковская область 
 Василево — деревня в Бежаницком районе.
 Василево — деревня в Локнянском районе.
 Василево — деревня в Вёскинской волости Новоржевского района.
 Василево — деревня в Стехновской волости Новоржевского района.
 Василево — деревня в Псковском районе.
 Василево — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область 
 Василево — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Василево — деревня в Гагаринском районе.
 Василёво — деревня в Глинковском районе.
 Василево (Староселье) — деревня в Дорогобужском районе.
 Василево — деревня в Новодугинском районе.
 Василево — деревня в Аносовском сельском поселении Тёмкинского района.
 Василево — деревня в Медведевском сельском поселении Тёмкинского района.
 Василево — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Василево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Василево — деревня в Жарковском районе.
 Василево — деревня в Западнодвинском районе.
 Василёво — деревня в Калязинском районе.
 Василёво — деревня в Кашинском районе.
 Василево — деревня в Краснохолмском районе.
 Василево — деревня в Кувшиновском районе.
 Василево — деревня в Молоковском районе.
 Василево — деревня в Селижаровском районе.
 Василево — деревня в Сонковском районе.
 Василёво — деревня в Большесвятцовском сельскоми поселении Торжокского района.
 Василево — деревня в Будовском сельском поселении Торжокского района.
 Василево — деревня в Василёвском сельском поселении Торопецком района.
 Василево — деревня в Кудрявцевском сельском поселении Торопецкого района.

Ярославская область 
 Василево — деревня в Даниловском районе.
 Василево — деревня в Первомайском районе.
 Василево — деревня в Переславском районе.
 Василево — деревня в Ростовском районе.
 Василёво — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района.
 Василёво — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района.
 Василёво — деревня в Угличском районе, входит в состав Головинского сельского поселения.
 Василёво — село в Угличском районе, входит в состав Ильинского сельского поселения.

Северная Македония 
 Василево — община.
 Василево — село в общине Василево.

См. также 
 Василёво — усадьба севернее города Торжка; этнографический музей под открытым небом.